een alternatieve titel van The Road to Yesterday, een dramafilm uit 1925
 Londen in gevaar, een stripalbum uit de reeks Lefranc